

Anno 
 197 o 197 a.C.

Codici 
 197  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bastia, in provincia di Ravenna

Matematica 
 197 – numero